Argile, nom féminin issu du   (dérivé de , « blanc ») via le latin , désigne initialement un matériau extrait de certains sols. Il a ensuite pris d'autres sens, propres ou figurés.

Sciences et techniques

Agriculture et botanique 
 Les argiles étaient des pommes à cidre de récolte tardive, qui comportaient plusieurs variétés appréciées en Normandie. Il en reste l'argile grise, autrefois très prisée, et l'argile rouge, plus douce et récoltée en novembre.

Construction et arts plastiques 
 L'argile est un matériau commun, considéré autrefois comme une variété de terre et aujourd'hui comme une roche (au moins par les pétrologues), servant après sélection et/ou raffinage à divers usages depuis des temps immémoriaux.
 L'argile à crapaud correspond, en pays bigouden, à de la terre battue, réalisée avec adjonction de terre-glaise ou argile, à l'intérieur des maisons.

Informatique 
 Argile est un logiciel de modélisation 3D de N-Sided.

Sciences de la Terre 
En sciences de la Terre le nom d'argile a pris un sens particulier dans différentes disciplines :
 en minéralogie, une argile (ou minéral argileux) est un minéral de la famille des phyllosilicates ;
 en pédologie et en pétrologie, une argile (ou roche argileuse) est une roche sédimentaire constituée principalement de minéraux argileux ;
 en géotechnique et en granulométrie, une argile est une roche ou un matériau formé de grains de petite taille (inférieure à  selon les classifications) ;
 en stratigraphie, on appelle parfois argile ou argiles une formation géologique constituée principalement de roches argileuses. Par exemple, l'argile du Gault, l'argile de Londres et les argiles de Kimmeridge.

Culture et société 
 Le mot argile, au sens du matériau, est usité en littérature et en poésie dans un sens allégorique : « tous les hommes sont pétris de la même argile », « le colosse aux pieds d'argile »
 La couleur argile correspond à une nuance de gris faible. Il peut s'agir d'un adjectif ou d'un nom masculin. La dénomination de la couleur peut venir au choix de la pomme à cidre uniformément grise, ou encore de la matière argile lorsqu'elle est bien séparée de ses principaux pigments minéraux. Il existe toutefois des nuanciers commerciaux qui propose une couleur quasi brune ou gris brunâtre.
 Argile est une revue de poésie, fondée par Claude Esteban et publiée chez Maeght de 1973 à 1981.
 Argile (Clay) est un film australien de Giorgio Mangiamele sorti en 1965.
 Argile est un court métrage de Michaël Guerraz sorti en 2012.
 Argile est un groupe de musiciens français de metal extrême.
 ArGiLe est une association d'anciens géographes de l'Université de Lausanne.

Notes et références